La Carlota – gmina w Hiszpanii
 La Carlota – miasto w Argentynie
 La Carlota - miasto na Filipinach